Monje hace referencia a varios artículos:

Animales 
 Foca monje (Monachus), nombre vulgar de la subfamilia de mamíferos monachinae.

Localidades 
 Monje (Argentina), provincia de Santa Fe
 Balneario Monje, provincia de Santa Fe

Religión 
 Monje, persona que se dedica a la vida religiosa;